Flemmingen ist 
der Name von Ortsteilen:
 Flemmingen (Hartha), Stadt Hartha im Landkreis Mittelsachsen, Freistaat Sachsen
 Flemmingen (Naumburg), Stadt Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Flemmingen (Nobitz), Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Freistaat Thüringen

der Name eines deutschen Adelsgeschlechts:
 Flemmingen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Flemming